Staechelin ist der Familienname folgender Personen:

 Peter Staechelin (1931–2004), deutscher Kunstmaler, Kurator und Hochschullehrer
 Rudolf Staechelin (1881–1946), Schweizer Unternehmer und Kunstsammler